Joan of Arc est le nom anglophone de Jeanne d'Arc. Il peut aussi désigner :

Musique 
 Joan of Arc, groupe de rock indépendant américain, originaire de Chicago
 Joan of Arc, chanson de l'Orchestral Manoeuvres in the Dark, issue de l'album Architecture and Morality (1991)
 Joan of Arc, chanson d'Arcade Fire, issue de l'album Reflektor (2013)
 Joan of Arc, chanson de Madonna, issue de l'album Rebel Heart (2015)
 , chanson du groupe Little Mix, issue de l'album LM5 (2018)

Séries et films 
 Jeanne d'Arc, film de Victor Fleming, réalisé en 1948
 Jeanne d'Arc, téléfilm canadien réalisé en 1999 par Christian Duguay
 Jeanne d'Arc, film de Luc Besson, réalisé en 1999

Hippisme 

 Joan of Arc, pouliche anglaise, lauréate du Prix de Diane en 2021.